Atlantic Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Atlantic Peak (Colorado)
 Atlantic Peak (Wyoming)